Op de 117e vrouweneditie van de US Open in 2003 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 25 augustus tot en met 7 september 2003. Titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez waren als tweede geplaatst.

In de finale, gespeeld op 7 september 2003, versloeg het koppel Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez het als vierde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová in twee sets.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Laatste 4

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Speelschema WTA; zie pagina 3 aldaar

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2003